Collegio elettorale di Cossato – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Cossato – collegio elettorale del Camera dei deputati del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Cossato – collegio elettorale della Camera dei deputati italiana dal 1993 al 2005